Cerro Santo Domingo bezeichnet mehrere Erhebungen in Puerto Rico:

 Cerro Santo Domingo (Lares, Puerto Rico)	
 Cerro Santo Domingo (Ponce, Puerto Rico)